Кошаркашки турнир на Летњим олимпијским играма 1948. је други званични кошаркашки турнир на Олимпијским играма. Турнир је одржан у Лондону, Енглеска. На турниру је учествовало укупно 23 репрезентације. Овај пут се турнир, за разлику од претходних олимпијских игара, одржао у затвореном простору у Харингај арени.

Земље учеснице турнира 
Свакој репрезентацији је омогућено да има највише 14 играча, није било квалификација и свака држава која је пријавила репрезентацију је аутоматски учествовала на олимпијском турниру.

На турниру је укупно било 298 играча који су представљали 23 репрезентације учеснице:

Резултати

Прелиминарна фаза 
Двадесет и три репрезентације су биле подељене у четири групе, три групе од по шест и једна са пет репрезентација. Систем такмичеља је био да свака репрезентација игра против сваке из групе по једну утакмицу. За победу се додељивало по два поена, за изгубљену по један поен и а за нерешену утакмице 1,5 поена.

Група A 

 Уругвај : УК, 69-17
 Бразил : Мађарска, 45-41
 Канада : Италија, 55-37

 Бразил : Уругвај, 36-32
 Канада : УК, 44-24
 Мађарска : Италија, 32-19

 Бразил : УК, 76-11
 Мађарска : Канада, 37-36
 Уругвај : Италија, 46-34

 Италија : УК, 49-28
 Уругвај : Мађарска, 49-31
 Бразил : Канада, 57-35

 Мађарска : УК, 60-23
 Бразил : Италија, 47-31
 Канада : Уругвај, 52-50

Група Б 

 Филипини : Ирак, 102-30
 Кореја : Белгија, 29-27
 Чиле : Кина, 44-39

 Чиле : Ирак, 100-18
 Филипини : Кореја, 35-33
 Кина : Белгија, 36-34

 Чиле : Филипини, 68-39
 Белгија : Ирак, 98-20
 Кина : Кореја, 49-48

 Белгија : Чиле, 38-36
 Кореја : Ирак, 120-20
 Филипини : Кина, 51-32

 Белгија : Филипини, 37-35
 Кина : Ирак, 125-25
 Кореја : Чиле, 28-21

Група Ц 

 САД : Швајцарска, 86-21
 Чехословачка : Перу, 38-30
 Аргентина : Египат, 57-38

 Перу : Египат, 52-27
 Аргентина : Швајцарска, 49-23
 САД : Чехословачка, 53-28

 Перу : Швајцарска, 49-19
 САД : Аргентина, 59-57
 Чехословачка : Египат, 52-38

 САД : Египат, 66-28
 Чехословачка : Швајцарска, 54-28
 Аргентина : Перу, 42-34

 Египат : Швајцарска, 31-29
 САД : Перу, 61-33
 Чехословачка : Аргентина, 45-41

Група Д 

 Француска : Иран, 62-30
 Мексико : Куба, 39-31

 Мексико : Република Ирска, 71-9
 Француска : Куба, 37-31

 Мексико : Француска, 56-42
 Иран : Р. Ирска, 49-22

 Мексико : Иран, 68-27
 Куба : Р. Ирска, 88-25

 Куба : Иран, 63-30
 Француска : Р. Ирска, 73-14

Утешна група 17-23 
 Р. Кина : Швајцарска, 42-34
 УК : Р. Ирска, 46-21
 Италија : Ирак, 77-28
 Египат, слободан

Класификационе утакмице 21-23
 Швајцарска : Р. Ирска, 55-12
 Ирак, слободан

Класификациона утакмица 21/22
 Швајцарска : Ирак, предата утакмица

Класификационе утакмице 17-20
 Р. Кина : УК, 54-25
 Италија : Египат, 35-33

Класификациона утакмица 19/20
 Египат : УК, 50-18

Класификациона утакмица 17/18
 Италија : Р. Кина, 54-38

Утешна група 9-16 
 Белгија : Мађарска, предато
 Канада : Иран, 81-25
 Перу : Куба, 45-40
 Филипини : Аргентина, 45-43

Класификационе утакмице 13-16
 Куба : Аргентина, 35-34
 Иран : Мађарска, предато

Класификациона утакмица 15/16
 Аргентина : Мађарска, предато

Класификациона утакмица 13/14
 Куба : Иран, 70-36

Класификационе утакмице 9-12
 Канада : Белгија, 45-40
 Перу : Филипини, 40-29

Класификациона утакмица 11/12
 Белгија : Филипини, 38-34

Класификациона утакмица 9/10
 Канада : Перу, 49-43

Четвртфинале 

Класификационе утакмице 5-8
 Чиле : Чехословачка, 38-36
 Уругвај : Кореја, 45-36

Класификациона утакмица 7/8
 Чехословачка : Кореја, 39-38

Класификациона утакмица 5/6
 Уругвај : Чиле, 50-32

Медаље

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Званични МОКов извештај са олимпијаде